Anastasija Nazarenko (1993) – ginnasta russa
 Anatolij Nazarenko (1948) – ex lottatore kazako
 Leonid Vasil'evič Nazarenko (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1991 russo
 Ljudmyla Nazarenko (1967) – ex cestista ucraina
 Oleksandr Nazarenko (2000) – calciatore ucraino
 Serhij Nazarenko (1980) – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Valentina Nazarenko, coniugata Kullam (1930-2014) – cestista sovietica